Сказки по телефону () — сборник сказок итальянского писателя Джанни Родари, вышедший в 1962 году. Представляет собой серию коротких сказок, которые, согласно предисловию, рассказывал по телефону своей дочке счетовод Бьянки из Варезе.

Список сказок 

 Незадачливый охотник ()
 Дворец из мороженого ()
 Как гулял один рассеянный ()
 Дворец, который можно ломать ()
 Женщина, которая считала «апчхи!» ()
 Страна, где нет ничего острого ()
 Страна, где все слова начинаются с «не» ()
 Страна, где все люди сделаны из масла ()
 Про Алису, с которой всегда что-нибудь случалось ()
 Шоколадная дорога ()
 Как придумывают числа ()
 Бриф! Бруф! Браф! ()
 Как один человек купил город Стокгольм ()
 Как Джованнино потрогал короля за нос ()
 Знаменитый дождь в Пьомбино ()
 Карусель в Чезенатико ()
 На пляже в Остии ()
 Про мышонка из книжонки ()
 История королевства Обжория ()
 Как Алиса в море побывала ()
 Война колоколов ()
 Фиалка на Северном полюсе ()
 Про молодого рака ()
 Волосы великана ()
 Как убежал нос ()
 Дорога, которая никуда не ведет ()
 Пугало ()
 Как один мальчик играл с палкой ()
 Старые Пословицы ()
 Про Аполлонию, которая лучше всех умела варить варенье ()
 Старая тетушка Ада ()
 Солнце и туча ()
 Король, который должен был умереть ()
 Волшебник, который умел делать кометы ()
 Рыбак из Чефалу ()
 Король Мидас ()
 Голубой светофор ()
 Мышка, которая ела кошек ()
 Долой девятку! ()
 Тонино-невидимка ()
 Вопросы наизнанку ()
 Про Джильберто ()
 Слово «плакать» ()
 Перекормитное воспаление ()
 Воскресное утро ()
 Как поскорее уснуть ()
 Прозрачный Джакомо ()
 Мартышки-путешественницы ()
 Синьор Притворуччи ()
 Один и семеро ()
 Про человека, который хотел украсть Колизей ()
 Лифт к звездам ()
 Троллейбус номер 75 ()
 Страна, где живут одни собаки ()
 Бегство Пульчинеллы ()
 Каменщик из Вальтеллины ()
 Солдатское одеяло ()
 Колодец в Кашина Пиана ()
 Про старого каменщика (Сапожник без сапог) ()
 Мастер Гарроне ()
 Планета Правды ()
 Движущийся тротуар ()
 Космическое меню ()
 Учебная конфета ()
 Космический цыпленок ()
 Суд над племянником ()
 Про дедушку, который не умел рассказывать сказки ()
 Приключения Пятерки ()
 Человечек из ничего ()
 Всеобщая история ()

Издания 
 Gianni Rodari, Favole al telefono, Gli struzzi 14, Torino, Einaudi, 1962, pp. XI-141.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, illustrazioni di Bruno Munari, Libri per ragazzi 7, Torino, Einaudi, 1972, pp. 131.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, Gli struzzi. Ragazzi 9, Torino, Einaudi, 1981, pp. XII-141.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, introduzione di Luigi Malerba, Letture per la scuola media 67, Torino, Einaudi, 1981, pp. XI-163.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, illustrazioni di Francesco Altan, Storie e rime 14, San Dorligo della Valle, Einaudi ragazzi, 1993, pp. 217, ISBN 88-7926-113-4.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, Gli struzzi. Società 14, Torino, Einaudi, 1994, pp. 141, ISBN 88-06-30718-5.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, a cura di Clementina Acerbi, Nuove letture, Milano, Einaudi scuola, 1994, pp. 181, ISBN 88-286-0186-8.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, Milano, Mondolibri, 2000, pp. 134.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, illustrazioni di Francesca Galmozzi, I favolosi. Supplemento a Il giornalino, Alba, San Paolo, 2003, pp. 201.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, illustrazioni di Simona Mulazzani, Bruno Munari, Einaudi ragazzi, 2007, pp. 131, ISBN 978-88-7926-614-7.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, in Gianni Rodari, I libri della fantasia, illustrazioni di Bruno Munari, San Dorligo della Valle, Einaudi ragazzi, 2009, pp. 840, ISBN 978-88-7926-790-8.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, illustrazioni di Bruno Munari, La biblioteca della fantasia 2, Milano, Il Sole 24 ore, 2012, pp. 170.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, illustrazioni di Simona Mulazzani, Storie e rime 523, San Dorligo della Valle, Einaudi ragazzi, 2013, pp. 233, ISBN 978-88-6656-122-4.
 Gianni Rodari, Favole al telefono, illustrazioni di Bruno Munari, collezione Gianni Rodari 1, Milano, Corriere della Sera — La Gazzetta dello Sport, 2015, pp. 168.

На русском
 Джанни Родари. Сказки по телефону // Римские фантазии. — Пер. с итал. — И. Константинова, Ю. Ильин. — М.: Правда, 1987.
 Джанни Родари. Сказки по телефону (пер. Н. С. Лебедева). — М.: Эксмо, 2013.

Частично в сборниках 
 Gianni Rodari, Il palazzo di gelato e altre otto favole al telefono, Tantibambini 5, Torino, Einaudi, 1972.
 Gianni Rodari, Le più belle favole al telefono, a cura di Rosanna Alberti, La bibliotechina, Milano, Einaudi scuola, 1995, pp. 123, ISBN 88-286-0265-1.
 Gianni Rodari, Tre favole al telefono, contiene Il giovane gambero, Il cacciatore sfortunato, Una viola al Polo Nord, Trieste, Edizioni EL, 2013, pp. 168.
 Gianni Rodari, Il filobus numero 75, illustrazioni di Blanca Gómez, Un libro in tasca 158, Trieste, Edizioni EL, 2013, ISBN 978-88-477-2994-0.

Сказки Джанни Родари
Литературные сборники 1962 года
Литературные сказки
Литературные фантастические произведения Италии